Ковалёвское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Октябрьском районе Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — село Жутово 1-е.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Октябрьского района Волгоградской области